Шрейбер — фамилия.

Известные носители:

 Шрейбер, Алоиз Вильгельм (1761—1841) — немецкий писатель
 Шрейбер, Андрей Константинович (род. 1921) — советский и российский учёный и инженер-строитель, специалист в области организации, управления и экономики строительства
 Шрейбер, Борис Иосифович (Бено Шрейбер) — российский кинорежиссер
 Шрейбер, Василий Павлович (1850—1905) — русский художник-декоратор и акварелист.
 Шрейбер, Владимир Андреевич (1817−1900) — архитектор Санкт-Петербурга, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Шрейбер, Генрих (1793 —†) — германский историк и священник
 Шрейбер, Иван Петрович (1794—1861) — генерал-лейтенант, окружной генерал 6-го округа внутренней стражи.
 Шрейбер, Иоганн — доктор медицины Лейденского университета, профессор Петербургских госпитальных школ.
 Шрейбер, Иоганн Генрих (1793—1872) — немецкий историк
 Шрейбер, Мануил Фёдорович (1866—1907) — российский военный врач, доктор медицины, жертва чумной пневмонии.
 Шрейбер, Милан (род. 1963) — чешский теннисист и бизнесмен
 Шрейбер, Николай Николаевич (1838—1919) — русский юрист
 Шрейбер, Николай Николаевич (офицер) (1873—1931) — русский морской офицер, изобретатель мин и тралов; сын Николая Шрейбера
 Шрейбер, Пётр Павлович (1841—1903) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Шрейбер, Христиан (1781—?) — немецкий поэт и музыкант

См. также 
 Шрайбер

Примечания